

Persone 
 Bruce Dern – attore statunitense (1936–)
 Daisy Dern – cantautrice statunitense
 Detlef Dern – deputato tedesco del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (1905-1941)
 George (Henry) Dern – politico statunitense (1872-1936)
 Jonathan Dern – produttore cinematografico statunitense
 Laura Dern – attrice statunitense (1967–)

Geografia 
 Adrar N' Dern – altro nome del monte del Marocco Jbel Toubkal